Brigada je lahko:
 brigada - vojaška formacija
 delovna brigada - prostovoljna delovna skupina v socializmu (Socialistična federativna republika Jugoslavija)
 gasilska brigada - glej gasilec
 Brigada - ruska televizijska nadaljevanka
 Brigada NS - brazilska neonacistična glasbena skupina
 Brigada 49 - ameriški film (izvirno angleško Ladder 49)